Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2008/09.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities, de algeheel en de zaterdag- en zondag amateurkampioenen en de kampioenen van de 232 amateurcompetities van de Hoofdklasse tot en met de Zesde klasse. 

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Eredivisie, Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen
De noordelijke zaterdagclub VV Grijpskerk behaalde voor het derde jaar op rij het kampioenschap in hun klasse, ze deden dit respectievelijk in 4B, 3C en 2I. Twaalf amateurclubs werden voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen in hun klasse. Het betrof de zaterdagclubs SV Polanen (West II), VV Alblasserdam, SVW (Zuid I) en ASC '62 (Oost) en de zondagclubs VV De Meern, Apollo '68 (West I), VC Vlissingen (Zuid I), Sparta '25, DESM, MULO (Zuid II), SV Juliana '31 en VV Glanerbrug (Oost).

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Beslissingswedstrijden
In dertien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

 * SC Creil, Essche Boys en FC Gulpen kampioen op basis beter doelsaldo in competitie.

Vrouwen
Bij de vrouwen prolongeerde landskampioen AZ Alkmaar hun titel.

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2008/09